O termo ptose (do grego πτωσις, "queda") refere-se à queda de uma determinada parte do corpo humano. 

De forma específica, pode referir-se a:

 Ptose mamária — queda das mamas de uma mulher
 Ptose palpebral ou blefaroptose — queda da pálpebra superior
 Ptose renal ou nefroptose — queda dos rins